

Letteratura
Il processo – romanzo di Franz Kafka del 1925

Cinema
Il processo –  film del 1948 diretto da Georg Wilhelm Pabst
Il processo – film del 1962 diretto da Orson Welles

Televisione
Il processo – film televisivo del 1978 diretto da Luigi Di Gianni
Il processo – decimo episodio della prima stagione della serie televisiva True Blood
Il processo – diciannovesimo episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise
Il processo – serie televisiva prodotta dal 2019